

Nom de famille 

 Alexandre Burrows (1981-), joueur de hockey sur glace canadien.
 Brian Burrows (1988-), tireur sportif américain.
 Christine Burrows (1872-1959), principale de collège britannique.
 Darren E. Burrows (1966-), acteur américain.
 
 Eva Burrows (1929-2015), générale de l'Armée du salut, australienne.
 Harrison Burrows (2002-), footballeur anglais.
 Herbert Burrows (1845-1922), socialiste britannique.
 James Burrows (1940-), producteur et réalisateur américain.
 Millar Burrows (1889-1980), professeur américain de l'université Yale.
 Rachel Burrows (1912-1987), actrice, animatrice et enseignante irlandaise.
 Saffron Burrows (1972-), actrice britannique.
 Simon Burrows (1760-1820), historien anglais.
 Steve Burrows, écrivain canadien, auteur de roman policier.

Personnages de fiction 
 Lincoln Burrows, personnage de la série télévisée Prison Break, joué par Dominic Purcell.
 L.J. Burrows, personnage de la série télévisée Prison Break, joué par Marshall Allman.

Toponymie 

 Burrows, une circonscription électorale provinciale du Manitoba, au Canada.
 , une localité du comté de Carroll dans l'Indiana aux États-Unis,

Divers 
 La transformée de Burrows-Wheeler, technique de compression de données.

Patronyme anglais